Песо́чная улица — название улиц во различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Песочная улица — улица в Вельске.
Песочная улица — улица в посёлке Сухая Река Авиастроительного района Казани.
 Песочная улица — улица в Подольске.
 В Санкт-Петербурге:
 Песочная улица — улица в Ольгине.
 Песочная улица — улица в Ториках.
 Песочная улица — улица в Комарове.
 Песочная улица — улица в Левашове.
 Песочная улица — улица в Ломоносове.
 Песочная улица — улица в Парголове.
 Песочная улица — улица в Понтонном.
 Песочная улица — улица в Пушкине.
 Песочная улица — улица в Стрельне.
 Песочная улица — улица в Ушкове.
 Песочная улица — прежнее (до августа 1940 года) название улицы Профессора Попова.
 Песочная улица — исчезнувшая улица в Центральном районе.
 Песочная улица — исчезнувшая улица в Выборгском районе (располагалась параллельно Новороссийской улице и проспекту Пархоменко).
 Песочная улица — улица в Томске (Светлый).

Латвия 
 Песочная (Смилшу) — улица в Риге.

См. также 
 Песочная набережная
 Песочный переулок
 Песчаная улица